Sobienie Kiełczewskie Pierwsze
 Sobienie Kiełczewskie Drugie